Matern ist sowohl ein Vor- als auch ein Familienname.

Zu Herkunft und Bedeutung siehe Mattern.

Familienname 

 Gerhard Matern (1913–2011), deutscher katholischer Geistlicher, Hochschullehrer und Sachbuchautor
 Hans-Werner Matern (1906–1996), deutscher Landschaftsmaler
 Hermann Matern (1893–1971), deutscher Politiker der DDR
 Jenny Matern (1904–1960), deutsche Politikerin (SPD, KPD, SED, DFD), MdV
 Kurt Matern (1884–1968), deutscher Architekt und Kunstmaler 
 Max Matern (1902–1935), deutscher Kommunist
 Nico Matern (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Norbert Matern (* 1934), deutscher Journalist und Publizist
 Ulrich Matern (1942–2021), deutscher pharmazeutischer Biologe

Vorname 
 Matern Feuerbacher (um 1484/1485–vor 1567), Anführer der Bauern im Bauernkrieg
 Matern Harder († 1525), Festungsbaumeister und Geschützgießer der frühen Neuzeit
 Matern Freiherr Marschall von Bieberstein (* 1962), deutscher Politiker

Siehe auch 
 Mater
 Maternus (Begriffsklärung) 
 Materne, Matherne
 Mattern 

Vorname
Familienname
Deutscher Personenname